Le mot aréole est employé dans plusieurs domaines :
 en botanique, l'aréole est chez les Cactaceae la zone en creux de la plante à partir de laquelle partent en faisceau les épines, les poils laineux, les feuilles, les méristèmes des nouveaux rameaux et les fleurs.
 en anatomie, l'aréole est la zone située autour du mamelon des seins.

Voir aussi
 
 Laréole